Eremarionta är ett släkte av snäckor. Eremarionta ingår i familjen Helminthoglyptidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Eremarionta